Ю́дин — русская фамилия, а также топоним.

Юдин

А 
 
 
 Юдин, Альберт Григорьевич (1931—2018) — советский геолог.
 
 
 Юдин, Антон Николаевич (род. 1972) — российский баскетболист и тренер.

Б

В 
 Юдин, Вадим Михайлович (1899—1970) — российский ученый-зоотехник (овцеводство), академик ВАСХНИЛ.
 Юдин, Валентин Гурьянович (1924—1976) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Юдин, Валерий (род. 1946) — советский легкоатлет-спринтер.
 Юдин, Василий Сергеевич (род. 1923) — лауреат Государственной премии СССР.
 
 
 
 
 Юдин, Владислав Юрьевич (род. 1974) — российский политический и общественный деятель, глава городского округа Долгопрудный Московской области (с 2020 г.).

Г 
 Юдин, Гавриил Яковлевич (1905—1991) — советский дирижёр, педагог и композитор.

Д 
 Юдин, Давид Беркович (1919—2006) — советский и российский математик, специалист по математическому программированию, теории управления, теории принятия решений, теории надёжности.

Е

И

К 
 
 Юдин, Кузьма Ефимович (1914—1945) — полный кавалер ордена Славы.

Л 
 Юдин, Лазарь Михайлович (1907—1981) — советский кинорежиссёр и сценарист.
 Юдин, Лев Александрович (1903—1941) — советский художник, график.

М

Н

О 
 Юдин, Олег Иванович (1935—2005) — советский футболист, вратарь, тренер, судья.

П 
 
 Юдин, Пётр Борисович (1892/1893—1977) — советский актёр.

С 
 
 Юдин, Степан Анатольевич (род. 1980) — российский легкоатлет.

Т 
 Юдин, Трофим Юдич — капитан Русской императорской армии, кавалер ордена Святого Георгия IV степени (№ 2740, 4 ноября 1813).

Э 
 Юдин, Эрик Григорьевич (1930—1976) — советский философ, учёный-методолог.

Ю

Я 
 
 Юдин, Ян Андреевич (1884—1918) — герой Гражданской войны в Татарии.



Топоним 
 Юдин — хутор в Милютинском районе Ростовской области России.

См. также